El término «Pueblo Nuevo» puede referirse a:

Toponimia

Argentina 
 Pueblo Nuevo, localidad de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires.
 Pueblo Nuevo, localidad del partido de Laprida, provincia de Buenos Aires.
 Pueblo Nuevo, localidad del partido de Castelli, provincia de Buenos Aires.
 Pueblo Nuevo, localidad del partido de Luján, provincia de Buenos Aires.

Chile 
Pueblo Nuevo, macrosector de la ciudad de Temuco.

Colombia 
 Pueblo Nuevo, municipio del departamento de Córdoba.

España 
 Pueblo Nuevo, barrio del distrito de Ciudad Lineal, de Madrid.
 Pueblo Nuevo, barrio del distrito de San Martín, de Barcelona.
 Pueblo Nuevo, pedanía de Valencia.
 Pueblo Nuevo de Guadiaro, barriada de San Roque, Cádiz.
 Pueblo Nuevo de San Rafael, pedanía de la localidad de Cocentaina, provincia de Alicante.

Guatemala 
 Pueblo Nuevo, municipio del departamento de Suchitepéquez.
 Pueblo Nuevo Viñas, municipio del departamento de Santa Rosa.

México 
 Pueblo Nuevo, municipio del estado de Durango.
 Pueblo Nuevo, municipio del estado de Guanajuato.
 Pueblo Nuevo, en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León.
 Pueblo Nuevo, localidad del municipio de Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo.
 Pueblo Nuevo, localidad del municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo.

Nicaragua 
 Pueblo Nuevo, poblado del departamento de Estelí.

Panamá 
 Pueblo Nuevo, corregimiento del distrito de Panamá.

Perú 
 .

Venezuela 
 Pueblo Nuevo, ciudad del municipio Falcón, en el estado homónimo.
 Pueblo Nuevo de la Sierra, poblado del municipio Petit, estado Falcón.
 Pueblo Nuevo, ciudad del municipio Francisco Javier Pulgar, en el estado Zulia.

Arte

Arquitectura 
 Pueblo Nuevo, estación del Metro de Madrid.
 .